Варкута — название ряда географических объектов.

 Варкута — река в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Варкута — оригинальное ненецкое название города Воркута.